Gyllenberg peut désigner :

Patronyme 
 Knut Anton Walter Gyllenberg, astronome suédois (1886-1952).

Divers 
 Le Musée d'art Gyllenberg à Helsinki en Finlande.